Solodownikow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Solodownikow (1893–1974), russischer Dichter
 Alexei Jurjewitsch Solodownikow (* 1970), russischer Entomologe
 Gawrila Gawrilowitsch Solodownikow (1826–1901), russischer Unternehmer
 Igor Albertowitsch Solodownikow (* 1968), weißrussischer Entomologe
 Sergei Witaliewitsch Solodownikow (* 1958), weißrussischer Fußballtrainer
 Wladimir Wiktorowitsch Solodownikow (1910–1991), russischer Wissenschaftler
 Wassili Grigorjewitsch Solodownikow (1918–2018), russischer Wirtschaftswissenschaftler, Afrikanist und Diplomat